Hesselbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Hesselbach (Gummersbach), Stadtteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hesselbach (Bad Laasphe), Stadtteil von Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hesselbach (Oberkirch), Ortsteil im Stadtteil Butschbach der Stadt Oberkirch im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hesselbach (Oberzent), Ortsteil von Oberzent im Odenwaldkreis, Hessen
 Hesselbach (Üchtelhausen), Ortsteil von Üchtelhausen im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Hesselbach (Wilhelmsthal), Ortsteil von Wilhelmsthal im Landkreis Kronach, Bayern

von Gewässern:
 Hesselbach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Winkel, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hesselbach (Banfe), rechter Zufluss der Banfe (Lahn) nahe Hesselbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hesselbach (Gießgraben), linker Zufluss des Gießgraben (Zusam), zwischen dem Stadtteil Roggden und Wertingen selbst, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hesselbach (Itter) durch die Höllklinge, linker Zufluss der Itter (Neckar) bei Badisch-Schöllenbach, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hesselbach (Kohlbach), rechter Zufluss des Kohlbachs (zum Kraichbach) vor Zaisenhausen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Hesselbach (Murg), rechter Zufluss der Murg (Nordschwarzwald) unterhalb von Raumünzach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hesselbach (Odeborn), rechter Zufluss der Odeborn bei Hoheleye, Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hesselbach (Rench), linker Zufluss der Rench in Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hesselbach (Tennenbächle), rechter Zufluss des Tennenbächles bei Glasig, Gemeinde Freiamt, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg, das über das Aubächle in den Brettenbach (Elz) entwässert

Hesselbach ist ein Familienname:
 Adam Kaspar Hesselbach (1788–1856), Mediziner, Sohn von Franz Kaspar Hesselbach
 Franz Kaspar Hesselbach (auch Franz Caspar Hesselbach; 1759–1816), Anatom und Chirurg
 Jens Hesselbach (* 1959), Professor für umweltgerechte Produkte und Prozesse in Kassel
 Josef Hesselbach (* 1931), deutscher Agrarwissenschaftler
 Jürgen Hesselbach (* 1949), Professor und Präsident der TU Braunschweig
 Paul Hesselbach (* 1951), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Walter Hesselbach (1915–1993), deutscher Bankier
 Wilhelm Hesselbach (1907–1960), deutscher Maler und Graphiker

Hesselbach ist außerdem Namensbestandteil von:
 Die Hesselbachs, Hörspiel- und Fernsehserie des Hessischen Rundfunks
 Die Firma Hesselbach, Fernsehserie aus den 1960er Jahren

Siehe auch:
 Hasselbach
 Heselbach
 Hessenbach
 Rittergut Hesselbach